Running Away – singolo degli Hoobastank del 2002
 La ciociara (Running Away) – miniserie televisiva del 1988 diretta da Dino Risi
 Sedotta da uno sconosciuto (Running Away) – film TV del 2017 diretto da Brian Skiba